Никола́й Васи́льевич Соловьёв:
 Соловьёв, Николай Васильевич (1874—1922) — хирург.
 Соловьёв, Николай Васильевич (1923—1975) — контр-адмирал.
 Соловьёв, Николай Васильевич (1877—1915) — антиквар, коллекционер, библиофил, книготорговец, издатель журналов «Антиквар» и «Русский библиофил».
 Соловьёв, Николай Васильевич (1903—1950) — советский государственный и партийный деятель, генерал-лейтенант.
 Соловьёв, Николай Васильевич (1940—2006) — советский и российский лингвист, лексикограф.